Huchette
Rue de la Huchette
Rue de la Huchette-en-la-Cité
Théâtre de la Huchette
Le Caveau de la Huchette